Guy Leclercq peut désigner :
 Guy Leclercq, un compositeur ;
 Guy Leclercq, un écrivain.